Теколотес има више значења:

 Теколотес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Теколотес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Теколотес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Теколотес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику